Cremona peut désigner :

Astronomie 
 (486) Cremona, astéroïde.

Patronyme 
Cremona est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Luigi Cremona (1830-1903), mathématicien et homme politique italien ;
 Pawlu Cremona ou Paul Cremona (1946-), archevêque maltais ;
 Tranquillo Cremona (1837-1878), peintre italien.

Ce patronyme est également très présent à Malte qui était en 2014 le pays où le pourcentage de personnes portant ce nom de famille était le plus élevé.

Mathématiques 
 Épure de Cremona, méthode de statique graphique.

Toponyme 
 Cremona, nom italien de la ville de Crémone.
 Cremona, village de la province canadienne d'Alberta.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais